Каавере () — назва географічних об'єктів Естонії.

 Каавере — село у волості Вільянді повіту Вільяндімаа.
 Каавере — село у волості Пилтсамаа повіту Йиґевамаа.
 Каавере — село у волості Вяйке-Маар'я повіту Ляене-Вірумаа.